Haliplectus är ett släkte av rundmaskar. Haliplectus ingår i familjen Haliplectidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Haliplectus